Vosjod o Voskhod (en ruso, Восход, amanecer) puede referirse a:

 Vosjod, programa espacial tripulado soviético de naves.
 Vosjod, cohete usado en el "Programa Vosjod".

Localidades

Vosjod (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vosjod (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vosjod (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Vosjod (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Vosjod (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Vosjod (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.

Vosjod (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, Ucrania.
Vosjod (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, Ucrania.